Список лиц, участвовавших в составлении Энциклопедического словаря Гранат.

Редакторы 
 Гамбаров, Юрий Степанович
 Гранат, Александр Наумович
 Дживелегов, Алексей Карпович
 Железнов, Владимир Яковлевич
 Ковалевский, Максим Максимович
 Муромцев, Сергей Андреевич
 Тимирязев, Климент Аркадьевич

Авторы

См. также 
 Список редакторов и авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»

Примечания 

 

Редакторы энциклопедии Гранат